Agent Orange steht für: 

 Agent Orange, ein im Vietnamkrieg eingesetztes Entlaubungsmittel
 Agent Orange (Band), kalifornische Punkband der 1980er Jahre
 Agent Orange (Album), ein Musikalbum der deutschen Thrash-Metal-Band Sodom
 Agent Orange, Song auf dem Album Music for the Masses der britischen Synthie-Pop-Band Depeche Mode